Stjarnan F.C. er en islandsk fodboldklub, der i øjeblikket er repræsenteret i den bedste islandske herre-fodboldrække, Úrvalsdeild. Klubben her spillet i den bedste række, siden holdet i 2008 rykkede op fra den islandske 1. division, 1. deild karla.

Klubben gjorde sig især bemærket rundt omkring i 2011, da de ved flere lejligheder fremviste nogle mærkværdige og flotte måljubelscener. De mange jubelscener indeholdte blandt andet en menneskelig cykel og et menneskeligt toilet. Klippene gik verden rundt.

Meritter

Fodbold 
 Úrvalsdeild: 1
 2014
 1. deild karla: 1
 1989
 Islanske Super Cup: 1
 2015
 Bikarkeppni karla:
 Toer: 2012, 2013

Europæisk deltagelse 

Noter
 1Q: Første kvalifikationsrunde
 2Q: Anden kvalifikationsrunde
 3Q: Trredje kvalifikationsrunde
 PO: Play-off runde

Eksterne henvisninger 
 Klubbens officielle hjemmeside  
 Is This The Best Goal Celebration Ever?

Fodboldklubber i Island
Etableret i 1960